Distlhof ist der Ortsname von

 Schnaitt (Bad Tölz), Ortsteil der Stadt Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schnaitt (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schnaitt (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Schnait (Begriffsklärung)
 Schnaidt